Андрианов, Виктор:
 Андрианов, Виктор Валерьевич (творческий псевдоним Гарри Ананасов, род. 1973) — российский музыкант, автор и исполнитель собственных песен, продюсер.
 Андрианов, Виктор Иванович (1916—1989) — советский ветеринар, Герой Социалистического Труда (с 1971).
 Андрианов, Виктор Николаевич (1903—1975) — советский электротехник.
 Андрианов, Виктор Николаевич (род. 1947) — советский металлург, полный кавалер ордена Трудовой Славы.